Irish Premier League 2004/2005 (ze względów sponsorskich zwana Daily Mirror Irish League) – 
104. edycja najwyższej klasy rozgrywkowej piłki nożnej w Irlandii Północnej. 
Brało w niej udział 16 drużyn, które w okresie od 25 września 2004 do 30 kwietnia 2005 rozegrały 30 kolejek meczów. 
Sezon zakończył baraż o miejsce w przyszłym sezonie w Irish Premier League.
Obrońcą tytułu była drużyna Linfield.
Mistrzostwo po raz dwudziesty drugi w historii zdobyła drużyna Glentoran.

Drużyny

Tabela

Wyniki

Baraż o Irish Premier League 
Glenavon wygrał w dwumeczu 3-2 po dogrywce z Crusaders baraż o miejsce w Irish Premier League na sezon 2005/2006.

Najlepsi strzelcy

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 

2004 w piłce nożnej
2005 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Irlandii Północnej
2004 w Irlandii Północnej
2005 w Irlandii Północnej